Der Gorch-Fock-Übungsmast (auch: Schulungs- und Ausbildungsanlage Mast und Takelage) dient seit 2012 der Segelausbildung an der Marineschule Mürwik, um die Marinekadetten auf das Mastklettern beim Segelschulschiff Gorch Fock vorzubereiten.

Aufstellung 
Während der 156./157. Auslandsausbildungsreise der Gorch Fock stürzte am 7. November 2010 eine 25-jährige Offizieranwärterin tödlich aus der Takelage aufs Deck. Das Ausbildungskonzept wurde daraufhin in Frage gestellt. Noch am 18. November 2010 wurde die Offiziersausbildung auf dem Segelschulschiff bis zum September 2011 ausgesetzt. Der Wehrbeauftragte Hellmut Königshaus forderte Anfang April 2011, einen Übungsmast an Land aufzustellen, um die Ausbildung zu verbessern. Die Verwendung von Übungsmasten im Rahmen einer seemännischen Ausbildung in Deutschland ist nichts Neues. In der Vergangenheit besaßen in Deutschland die ehemaligen Seemannsschulen Hamburg-Finkenwerder und Bremervörde solche Übungsmasten. In Folge des Niederganges der Großsegelschiffahrt gerieten solche Übungsmasten deutschlandweit, wie auch weltweit, außer Verwendung und wurden abgebaut. Eine Ausnahme, auf die Königshaus in der Debatte hinwies, war die italienische Marine, die seit vielen Jahren schon Übungsmaste mit Fangnetzen einsetzt. Eine vom Verteidigungsministerium eingesetzte „Kommission zur zukünftigen Ausgestaltung der seemännischen Basisausbildung der Deutschen Marine“, auch „Pommerin-Kommission“ genannt, gab Ende Juli 2011 ebenfalls die Empfehlung ab, einen Übungsmast für die Marine anzuschaffen. Im September 2011 wurde die Gorch Fock derweil in den Bootshafen der Marineschule Mürwik verlegt, damit dort Offiziersanwärter in den Masten trainieren konnten. Das Segelschulschiff verblieb dort bis Ende Oktober. Schließlich wurde am 24. April 2012 der geforderte Übungsmast in Mürwik, am südwestlichen Rand der Marinesportschule, unterhalb des Trampedachlagers, direkt nördlich von der Marineschule aufgestellt.

Am 21. Juni 2012 übergab der Leiter des Amtes der Bauverwaltung im Kieler Finanzministerium, Joachim Graf von Hardenberg, den Übungsmast offiziell an die Marineschule Mürwik. Zusammen mit Staatssekretär Thomas Kossendey durchschnitt der Kommandeur der Marineschule, Thomas Ernst, das Band mit den Worten: „Allzeit gute Fahrt und allzeit gute Ausbildung“. Graf von Hardenberg hob in seiner Rede die schnelle Umsetzung des Bauvorhabens hervor, – zwischen der Idee bis zur Übergabe vergingen nur rund eineinhalb Jahre – und gratulierte mit den Worten: „Aber ich freue mich noch viel mehr für die Kadetten, deren nächste Reise auf der „Gorch Fock“ nun nichts mehr im Wege steht“. Weitere Anwesende waren der Konteradmiral Heinrich Lange, Hellmut Königshaus sowie der Kapitän zur See Helge Detlef Risch, mit Teilen der Besatzung der Gorch Fock.

Technische Details 

Der von der Rostocker Werft Tamsen Maritim gefertigte Übungsmast ist ein verkleinerter Nachbau des originalen Schiffsmastes der Gorch Fock. Er fand abseits, an einem weniger frequentierten Platz der Marineschule seine Heimat, damit die übenden Schüler nicht gestört und abgelenkt werden. Von der Flensburger Förde aus ist er problemlos zu erkennen. Der Mast hat eine Höhe von 28 Metern. Sein Vorbild ist 45 Meter hoch. Sein Gewicht beträgt neun Tonnen. Der Übungsmast wurde entsprechend dem Original ockerfarben gestrichen Auch die Schanzkleider sind genauso wie bei der Gorch Fock blau-weiß gestrichen.

Der Übungsmast wurde nach Nordost ausgerichtet, da der Wind in Flensburg zumeist aus Westen weht. Auch auf See bläst der Wind zumeist von hinten. Zu hohe Windstärken werden durch einen Windwarner gemeldet. Eine Beleuchtungsanlage ermöglicht den Lehrbetrieb bei Dunkelheit. Zur selben Zeit können bis zu sechs Schüler auf dem Ausbildungsmast trainiert werden. Die Errichtung des Bauwerkes kostete 1,4 Millionen Euro.

Nutzung 
Der Gorch-Fock-Übungsmast soll ein realitätsnahes Training der Offiziersschüler gewährleisten. An ihm können sich die Schüler an die Höhe, die Bewegungsabläufe und Arbeitsbedingungen gewöhnen. Ihre Fitness kann so geprüft und verbessert werden. Des Weiteren kann mit Hilfe des Übungsmastes direkt überprüft werden, ob die angehenden Marine-Offiziere unter Höhenangst leiden. Zuvor war dies nur durch ärztliche Untersuchungen feststellbar.

Um die Praxisnähe der Übungen zu gewährleisten, wurde darauf geachtet, dass der Schulungsmast originalgetreu nachgebildet wurde, was zu einem hohen Wiedererkennungswert beim Einsatz auf der Gorch Fock führt. Mit Hilfe der Übungsmastanlage kann überprüft werden, ob die angehenden Offiziere unter Höhenangst leiden, was bisher nur durch ärztliche Untersuchungen möglich war. An kritischen Stellen, die ohne befestigte Sicherungsleine überwunden werden müssen, sollen die zu absolvierenden Übungen exakt nachgeahmt werden. Dadurch kann frühzeitig festgestellt werden, ob die angehenden Offiziere geeignet oder ungeeignet sind, in der Takelage zu klettern. Ziel dieser Übungsmaßnahmen ist es, mögliche Gefahren auf See zu minimieren.

Am ersten ausgerichteten Tag der Bundeswehr, am 13. Juni 2015, demonstrierten einige Offizieranwärter der Marineschule der Öffentlichkeit den Einsatz des Übungsmastes in der Ausbildung. Seitdem ist der Gorch-Fock-Übungsmast eines der Bestandteile der Schule die Besuchern häufig präsentiert wird.

Weblinks 

 Gorch-Fock-Übungsmast

Einzelnachweise 

Marineschule Mürwik
Bauwerk in Flensburg
Segeln